De naam Encheiridion is een Grieks woord dat is samengesteld uit het Griekse woord cheir, dat hand betekent. De naam betekent dus zoiets als "handleiding" of "handboekje".

 Encheiridion (Augustinus), een boek van de kerkvader en filosoof Augustinus van Hippo.
 Encheiridion (Epictetus), een boek met ideeën van de filosoof Epictetus, geschreven door Arrianus.
 Encheiridion (Dietrich Philips), een boek van de theoloog Dietrich Philips.
 Encheiridion (Menander), een blijspel van Menander.
 Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, een samengesteld werk met katholieke teksten.
 Encheiridion (Arrianus)